Rekapitulacija 1980-1984 – podwójny album zespołu Laibach wydany w 1985 roku.

Kontrakt na płytę zostało podpisany w styczniu 1984 roku z niezależną wytwórnią z Hamburga „Walter Ulbricht Schallfolien”.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Laibach
Albumy muzyczne wydane w roku 1985